Monte Carlo Masters 2021, właśc. Rolex Monte-Carlo Masters 2021 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour Masters 1000 w sezonie 2021 z cyklu Monte Carlo Masters rozgrywany w dniach 11–18 kwietnia 2021 roku w Monte Carlo na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 2 460 585 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2021 w tenisie ziemnym
2021
2021 w Monako